Municipio de Minnie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Minnie (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Minnie (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.